Первый дивизион 1987/1988 — 85-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 19 августа 1987 года и закончился 21 мая 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1987/1988
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1987 году
Спорт в Бельгии в 1988 году